Каса дел Санхеро има више значења:

 Каса дел Санхеро (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Каса дел Санхеро, Блоке 2014 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Каса дел Санхеро, Ла Линеа (Етчохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику